SMK steht für:
 den staatsmonopolistischen Kapitalismus in der marxistischen Theorie, siehe Stamokap
 ein in Österreich gelegenes Höhlensystem, siehe Schwarzmooskogel-Höhlensystem
 das Kopenhagener , siehe Staatliches Kunstmuseum Kopenhagen
der norwegischen Staatskanzlei Statsministerens kontor
 eine frühere georgische Mitte-links-Partei (), siehe Georgische Bürgerunion
 das Sächsische Staatsministerium für Kultus
 die Stuttgarter Messe- & Kongressgesellschaft mbH, siehe Messe Stuttgart
 den St. Michael Airport, Arkansas, nach dem IATA-Flughafencode
 einen schweren sowjetischen Multiturm-Panzer, siehe SMK (Panzer)
 die Partei der ungarischen Koalition in der Slowakei (slowakisch: Strana maďarskej koalície)
 die schwedische Britpop-Band Slagsmålsklubben
 eine Sekundarschule (Sekolah Menengah Kebangsaan) in Malaysia, siehe Bildungssystem in Malaysia#Sekundarstufe

smk steht für:
 Bolinao (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Luzon-Sprachen

Abkürzung